Cosme Rennella – aviatore italiano
 Vincenzo Rennella – calciatore francese naturalizzato italiano